Попис становништва општине Војнић по насељеним местима, 1991.

Општина Војнић
 површина: 236 km²
 становништво: 8.236
 насеља: 46

Национални састав по насељима, 1991. 

Апсолутна етничка већина:
 

Релативна етничка већина:

Види још 
 Општина Војнић

Извори 
 Попис становништва СФРЈ 1991. године

Војнић
Општина Војнић